Acıgöl (Türkisch und turkmenisch für Bitterer See) ist ein mehrfach vorkommender geographischer Begriff:

in der Türkei
Seen
 Acıgöl (Acıgöl), ein kleiner Salzsee, ungefähr drei Kilometer östlich von Acıgöl (Nevşehir), der der Stadt ihren Namen gegeben hat.
 Acıgöl (Çardak), ein See im anatolischen Hochland bei Çardak zwischen den türkischen Provinzen Denizli und Afyonkarahisar.
 Acıgöl (Çiftlik), ein kleiner See bei Gösterli, Landkreis Çiftlik in der Provinz Niğde, auch Narligöl oder Nargölü.
 Acıgöl (Karapınar), ein Kratersee vier Kilometer östlich von Karapınar, Provinz Konya.
Krater
 Acıgöl (Krater), ein Krater zwischen Acıgöl und Nevşehir, Provinz Nevşehir.
Orte
 Acıgöl (Nevşehir), eine Stadt und ein Landkreis in der Provinz Nevşehir in Zentralanatolien.

Im Iran:
 Acıgöl (Tengli), auch Ajigol: Ein See bei Tengli im Norden Irans an der turkmenischen Grenze, Landkreis Bandar-e Torkaman in der Provinz Golestan.

Die Bitterseen im Suez-Kanal werden auf Türkisch ebenfalls Acıgöl genannt.